Эль-Альмендро () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 171 км². Население — 879 человек (на 2010 год). Расстояние — 47 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 El Almendro

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы